Согласно исследованиям генетики тунисцев, большинство из них являются, в основном, потомками берберов — коренных жителей Северной Африки — с некоторой примесью иных наций, которые взаимодействовали с предками современных тунисцев в разные времена (финикийцы, африканцы, римляне, вандалы, аланы, греки, арабы, турки, европейцы) Однако, существует незначительная часть (1 %) чистокровных берберов, в основном, проживающие на острове Джерба и в районах Матмата, Татауин, Гафса. Берберы Туниса, представленные племенем нефуса, говорят на одном из диалектов берберского языка, часто называемого Шелха. 

Проживают в стране и черкесы (ок. 1,5 %). В основном это потомки мамлюков из Египта и мухаджиров — переселенцев с Кавказа после Кавказской войны. 

Основная часть населения — мусульмане. Также небольшое количество католиков.

Численность населения составляет 10,08 млн чел. В последние годы в Тунисе резко падала рождаемость. В 2006 суммарный коэффициент рождаемости оценивается в 1,75 ребёнка на женщину. Это самый низкий показатель среди арабских стран и существенно ниже уровня, необходимого для простого воспроизводства населения. В Тунисе проживают около 3 тыс. русских — потомков эмигрантов первой волны.

Численность

Занятость 
Численность людей, задействованных в различных службах, обеспечивающих государственную безопасность и смежных службах составляет около 170 000 чел.(~1.7 %). Большой процент населения работает в туризме.

Ссылки